Miejscowości w USA:
 Portville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Portville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gminy w USA:
 Portville (ang. Portville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus